Scavone ist der Nachname folgender Personen:

 Daniel C. Scavone, amerikanischer Historiker
 Manuel Scavone (* 1987), italienischer Fußballspieler aus Südtirol
 Mario Scavone, argentinischer Fußballspieler
 Ricardo Scavone Yegros (* 1968), paraguayischer Diplomat und Historiker